Kirkwood kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Kirkwood (ö), 
 Kirkwood (berg),

Sydafrika 

 Kirkwood (kommunhuvudort), Östra Kapprovinsen, Cacadu District Municipality,

USA 

 Kirkwood, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Kirkwood, Pennsylvania, ort, Lancaster County, 
 Kirkwood, Illinois, ort, Warren County, 
 Kirkwood, Kalifornien, ort, Alpine County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar